Röhrich ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Röhrich (1899–1988), deutscher Chirurg 
 Heinz Röhrich, deutscher Medizinhistoriker in München
 Henri Roehrich (1837–1913), Schweizer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer 
 Lutz Röhrich (1922–2006), deutscher Volkskundler und Erzählforscher
 Thomas Röhrich (* 1957), deutscher Basketballspieler
 Timotheus Wilhelm Röhrich (1802–1860), evangelischer Geistlicher, Kirchenhistoriker des Elsaß
 Ulrike Ungerer-Röhrich (* 1948), deutsche Sportwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Victor Röhrich (1862–1925), deutscher Historiker, Hochschullehrer und Politiker (Zentrumspartei)
 Volker Röhrich (* 1965), deutscher Fußballspieler
 Werner Röhrich (1929–2003), deutscher Politiker (SPD)
 Wilfried Röhrich (* 1936), deutscher Politikwissenschaftler
 Walter Röhrich, Comicfigur, siehe Werner (Comic)

Siehe auch:
 Rörich
 Roerich
 Röhricht (Begriffsklärung)
 Röhrig (Begriffsklärung)
 Rörig